<noinclude>Карделли (иногда ошибочно Корделли; ) — итальянская фамилия:

 Карделли, Алессандро (род. 1991) — политический и государственный деятель Сан-Марино, капитан-регент страны в 2020—2021 годах.
 Карделли, Доминико (1767—1797) — итальянский скульптор, старший брат Пьетро Карделли (Итальянский биографический словарь). 
 Карделли, Марино (род. 1987) — горнолыжник из Сан-Марино, участник двух Олимпийских игр.
 Карделли, Пьетро (иногда ошибочно Джорджио Карделли; на французский манер Пьер Карделли; 1776—1822) — итальянский скульптор, работавший во Франции, Великобритании и США.
 Карделли, Сальваторе (иногда ошибочно Соломон Карделли; 1773—1840) — итальянский гравёр, работавший в России.